RPM este un acronim de 3 litere ce se poate referi la:
Rotații pe minut, o unitate de măsură în mecanică;
RedHat Package Manager, un manager de pachete folosit în anumite distribuții Linux.
RPM, revistă canadiană de muzică.